Гран-при Франции 1951 года чемпионата мира среди гонщиков прошёл 1 июля на трассе «Реймс-Гу». Гран-при стал четвертым этапом чемпионата мира 1951 года.

Гонка 

|}

 Поул: Хуан Мануэль Фанхио — 2:25,7
 Быстрый круг: Хуан Мануэль Фанхио — 2:27,8
 Также этап являлся Гран-при Европы 1951 года.
 Фаджоли стал самым возрастным гонщиком, выигравшим Гран-при.

 Совместное использование автомобилей
 Автомобиль №8: Фаджоли (круги 1—20), Фанхио (круги 21—77) — 1 место.
 Автомобиль №14: Гонсалез (круги 1—35), Аскари (круги 36—77) — 2 место.
 Автомобиль №24: Фанхио (круги 1—20), Фаджоли (круги 21—61), Фаджоли сошел.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Франции